Jorge Nisco – regista cinematografico argentino
 Nicola Nisco – militare italiano
 Nicola Nisco – patriota, economista e politico italiano
 Vincenzo Nisco – designer ed effettista italiano